Creature или Creatures может означать:

Игры 
  — серия игр (симулятор жизни).
  — игра для платформы Commodore 64 (1990).

Музыка 
  — канадская группа.
  — альбом канадской группы Moist.
 Creatures — альбом голландской группы Clan of Xymox.
 Creatures — альбом американской группы Motionless in White.
  — альбом американской инди-группы Elf Power.
 The Creatures — сайд-проект Сьюзи Сью и Баджи.

Прочее 
  — японская компания, разрабатывающая видеоигры.